Vendée megyében 282 település található.